Panki oder Pańki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Panki (früher auch Pańki), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien in Polen
 Pańki, ein Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien
 Pańki, ein Dorf der Gmina Juchnowiec Kościelny in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Panki aus Pankanien, eine Hörspielserie für Kinder